Antoine Petit  peut désigner :
 Antoine Petit (1960-), professeur des universités français, président-directeur général de l'Inria de 2014 à 2018, président-directeur général du CNRS depuis  ;
 Antoine Petit (1718-1794), un médecin et anatomiste français.
Ambroise Petit (1840-1915), Fondateur de l’Orphéon des Enfants de Saint-Remi.